Ираклий:

 Ираклий — мужское имя, православная форма имени Геракл, в переводе с древнегреческого — «слава Геры», жены Зевса.
 Ираклий — стихотворный рыцарский роман Готье из Арраса об императоре Ираклии I, написан в 1160—1180 годах.

 Персоналии
 Ираклий Старший (, ) — византийский полководец, экзарх Африки, отец императора Ираклия I.
 Ираклий I (575—641) — византийский император в 610—641 годах, основатель так называемой династии Ираклия.
 Ираклий I (царь Картли) (, 1637/1642—1709) — царь Картли (1688—1703), царь Кахетии (1703—1709).
 Ираклий II (византийский император) (Ираклеон, Ираклона, Ираклон; ,  или ; 626—641) — император Византии совместно со своим братом Константином.
 Ираклий II (царь Грузии) (, 1720—1798) — царь Кахети , Картли-Кахетинского царства.
 Ираклий (Евреинов) (1743—1815) — архимандрит Русской православной церкви.
 Ираклий (Комаровский) (1703—1765) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Новгород-Северский.
 Ираклий (Лисовский) (1734—1809) — епископ Украинской Грекокатолической Церкви.
 Ираклий (Попов) (1875—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский.

См. также 
 Иракли